Вулиця Крило́ва — назва вулиць у населених пунктах країн колишнього СРСР.

 Вулиця Крилова — вулиця в смт. Ворзель Київської області.
 Вулиця Крилова — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Крилова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Крилова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Крилова — вулиця в місті Ужгород.

 Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Балта.
 Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Любомира Гузара у місті Бориспіль.
 Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Леоніда Глібова у місті Боярка.
 Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Богдана Мороза у місті Ватутіне.
 Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Зап'ятницька у місті Володимир.
 Вулиця Крилова — колишня назва Соборної вулиці в смт Захарівка.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Леоніда Глібова в смт Зеленівка.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Задунайської Січі у місті Ізмаїл.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Кам'янське.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Павла Загребельного у місті Ковель.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Родинна у місті Козятин.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Старомлинівська у місті Коростишів.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Леоніда Глібова у місті Лебедин.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Михайла Холодовського у місті Лубни.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Леоніда Глібова у місті Новоукраїнка.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Линівська у місті Ніжин.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Миколи Вінграновського у місті Носівка.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Героїв Рятувальників у місті Павлоград.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Князя Романа в місті Полонне.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Грибова у місті Сарни.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Івана Піддубного в місті Сокиряни.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Глібова в місті Старокостянтинів.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці М. Десятніченка у місті Сторожинець.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Олександра Лазаревського у місті Суми.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Весклярова у місті Тальне.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Будзиновського в місті Тернопіль.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Василя Стуса в місті Черкаси.
Вулиця Крилова — колишня назва Затишної вулиці в місті Шепетівка.
Вулиця Крилова — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Шостка.

Вулиці, названі на честь людей